Канте́н Маэ́ (; род. 22 мая 1991 года, Париж) — французский гандболист, выступает за венгерский клуб «Веспрем» и сборную Франции. Двукратный чемпион мира (2015 и 2017), чемпион Олимпийских игр 2020 года.

Карьера

Клубная 
Кантен Маэ начинал играть в гандбол во Франции. В 2000 году Маэ переехал в Германию и стал воспитанником клуба «Байер Дормаген» (TSV Bayer Dormagen).

Свою профессиональную карьеру начал в клубе «Рейланд», в 2008 году. В 2010 году Кантена Маэ вызвали в сборную Франции, где он дебютировал 28 октября в матче против Туниса. В 2011 году Маэ заключил контракт с клубом «Гуммерсбах», где провёл 2 сезона. В 2013 году Маэ перешёл в «Гамбург». Выступая за клуб «Гамбург», Маэ вместе с клубом выиграл кубок ЕГФ в 2015 году. В 2015 году Маэ заключил трёхлетний контракт с клубом «Фленсбург-Хандевитт». В июле 2018 года перешёл в венгерский клуб «Веспрем».

В сборной 
Кантен Маэ выступает за сборную Франции. За сборную Франции Маэ дебютировал 28 октября 2010 года в матче против Туниса. Маэ участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2015 года. В составе сборной Франции Маэ стал чемпионом мира в 2015 году. За сборную Франции Кантен сыграл 135 матчей и забил 434 мяча.

Награды 
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2016
 Чемпион мира: 2015, 2017
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2018
 Чемпион Германии: 2018
 Обладатель кубка ЕГФ: 2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга»
 Профиль на сайте experts-handball.com

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»